Борте — дружина Чингісхана

Борте — аул, Мартуцький район, Актюбинська область